Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1924 probíhala na pařížském Stade Olympique de Colombes. Soutěž se konala v období od 13. do 20. července 1924 na otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ni 82 tenistů z 27 zemí, což znamenalo nejvíce obsazenou hlavní tenisovou soutěž v historii olympijských her. Hrálo se na tři vítězné sety. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl Jiohafričan Louis Raymond, který vypadl v úvodním kole po pětisetovém dramatu s Australanem Jamesem Willardem.

Olympijským vítězem se stal Vincent Richards, jenž ve finále zdolal francouzského tenisového mušketýra Henriho Cocheta v pěti sadách. Bronzovou medaili vybojoval Ital Umberto De Morpurgo, který v zápase o tento olympijský kov porazil Francouze Jeana Borotru po pětisetovém průběhu.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1924